Le terme manichéisme se réfère à plusieurs notions :
 le manichéisme est une religion de l'antiquité ;
 le manichéisme en Chine concerne sa diffusion en Chine ;
 le manichéisme au Moyen Âge désigne des penseurs chrétiens dualistes ;
 le manichéisme, sens moderne du mot, est une attitude simplificatrice consistant à tout ramener à un combat du bien et du mal.